The King and I (1951) - een musical van Rodgers en Hammerstein uit 1951
 The King and I (1956) - een film met Yul Brynner en Deborah Kerr uit 1956
 The King and I (1992) - een muziekalbum uit 1992 met de soundtrack van de film uit 1956, met Julie Andrews en Ben Kingsley
 The King and I (1999) - een tekenfilm uit 1999 naar de musical
 The King and I (Jack Jersey) - een album van Jack Jersey uit 1979